Beiningen ist ein deutscher Ortsname:
 Beiningen (Blaubeuren), Ortsteil der Stadt Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Beiningen, bis 1938 Beinigkehmen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen: ab 1946 Stschastliwoje, jetzt: Lunino (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland